1-е Михайлоанненские Выселки — деревня в Советском районе Курской области России.
 2-е Михайлоанненские Выселки — деревня в Советском районе Курской области России.